est une expression anglaise signifiant « boule de démolition ». Elle peut faire référence à :

Musique

Chanson 

 , chanson de Miley Cyrus présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Neil Young présente sur l'album  sorti le .

Album 

 Wrecking Ball, album de Bruce Springsteen sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 Wrecking Ball, album d'Emmylou Harris sorti le .

Voir aussi